Села:
 Павлівщина — Полтавська область, Гребінківський район, Олександрівська сільська рада
 Павлівщина — Полтавська область, Карлівський район, Максимівська сільська рада
 Павлівщина — Черкаська область, Золотоніський район